Plenozythia är ett släkte av svampar. Plenozythia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plenozythia